ZEP (fabrikant)
ZEP (theatergroep)
ZEP (televisieprogramma)

zie ook
Zep, striptekenaar